Sautereau (ou saultereau) est le nom donné à la langouste (Estienne 1552- Nicot 1606). Le déplacement de ce crustacé se fait en effet par sauts successifs.
 Sautereau désigne un élément du clavier de la  vielle à roue.
Sautereau désigne un élément du mécanisme des clavecins déterminant pour appartenir à cette famille d'instruments de musique. 

François Sautereau (1943-2014), écrivain français 
Frédéric Sautereau (né en 1973), photographe et photojournaliste français
Jacques Sautereau (1860-1936), joueur français de croquet
Jean Sautereau (1741-1809), homme politique français 

Homonymie